Франсиско де Асис Перейра родился 29 ноября 1967 года в Сан-Паулу. Бразильский серийный убийца действовал в Parque do Estado (государственный парк) на юге Сан-Паулу в конце 90-х годов. Он был назван в честь итальянского Святого Франциска Ассизского.

Первые преступления 
Случай, был описан в новостях в начале июля 1998 года, когда в течение трех дней, четыре молодых женских тела были найдены в лесном заповеднике Сан-Паулу. 4 июля были обнаружены два женских тела в Parque do Estado (государственный парк) на юге Сан-Паулу. Это был первый намек, что появился серийный убийца, который все еще на свободе. Два дня спустя, два других тела были найдены в близости первых двух. Все четыре тела были голыми, лежали лицом вниз, а их ноги были раздвинутыми.

7 июля полиция идентифицировала одно из тел. 9 июля, власти добавили к списку жертв другую молодую особу, чье тело было найдено в январе в том же районе, и затем, в мае нашли другое тело. До конца месяца этот список будет расти, и включит в себя еще восемь мертвых девочек.

Как он действовал? 
Перейра нашел своих жертв, изображая из себя фотографа модельного агентства. Он часто использовал шнурки, чтобы задушить своих жертв после их изнасилования. Перейра работал курьером на мотоцикле в ходе своих преступлений. К 15 июля несколько женщин сказали властям о встрече с тем же человеком. Все они имели дело с маньяком и рассказали, что он ищет моделей и хотел бы взять их фотографии.

Арест 
Перейра был арестован 4 августа 1998 года в Итаки, Риу-Гранди-ду-Сул. Так произошло окончание 23-дневного розыска, когда о нем сообщил в полицию Жоао Карлос Вильяверде (João Carlos Villaverde), рыбак, с которым он жил. Он увидел его фотографию на телевидении. Перейра неофициально признался своему адвокату, а также двум другим в ночь на 7 августа 1998 года о своих преступлениях. На следующий день он рассказал полиции, что был ответственным за восемь тел, обнаруженных в Государственном парке Сан-Паулу. Он также признался, что убил Айседору Френкель (Isadora Fraenkel) и привел полицию к ее останкам, которая частично была скелетом, так как Перейра сжег ее бензином спустя три дня после убийства. Он также пытался найти десятое тело 15-летней девочки, но не смог. Он свидетельствовал о каждом убийстве в деталях, но сказал, что он, возможно, потерял фактическое количество своих жертв.

В итоге он был приговорен в общей сложности к 268 лет в тюрьме. Перейра сказал — «Я был одержим злой силой.», «Я человек с хорошей и плохой личностью. Иногда я не могу сопротивляться этой темной стороне. Я молюсь, я молюсь, но не могу устоять, и затем, я преследую женщин. Я желал, чтобы они не пошли со мной в парк, чтобы они убежали прочь.» После поимки, он утверждал, что собирался начать дроблении своих жертв. Но фактически он отсидит только 30 лет. Это максимальный срок пребывания в заключении по бразильскому законодательству. Суд признал Перейру психически здоровым.

Последние дни в тюрьме 
18 декабря 2000 года, заключенные (толпой около 200 человек) пытались убить Перейру судом Линча во время беспорядков и бунта в доме Таубате для заключенных (Taubate House of Custody) и Психиатрического лечения (Psychiatric Treatment), где четыре заключенных были убиты. Затем Перейра переехал в другую психиатрическую больницу. Перейра был убит в тюрьме Педро Родригесом Фильо.

Серийные убийцы Бразилии